Сумников — фамилия; имеет женскую форму Сумникова.
 Сумников, Игорь (род. 1966) — советский, позднее белорусский велогонщик.
 Сумникова, Ирина Владимировна (в девичестве Свириденко; род. 1964) — советская российская баскетболистка, Заслуженный мастер спорта СССР.